— название христианского праздника в Англии, отмечаемого в Крещенский вечер — в ночь с 5 на 6 января. Двенадцатая ночь завершает так называемые Двенадцать дней Рождества: от Рождественского Сочельника до Крещенского.

Культура 
«Двенадцатая ночь» — комедия Уильяма Шекспира.
 Двенадцатая ночь (спектакль, 1975) — спектакль Московского театра «Современник», поставленный английским режиссёром Питером Джеймсом по одноимённой комедии Уильяма Шекспира в 1975 году.
 Экранизации пьесы Шекспира:
 Двенадцатая ночь (фильм, 1955)
 Двенадцатая ночь (фильм, 1978)
 Двенадцатая ночь (фильм, 1996)
 Двенадцатая ночь, или Что угодно — телефильм-балет

См. также 
 Число 12